Kish o Kix, ciutat sumèria
 Kish o Kays, illa iraniana
 Kish o Xahrisabz, ciutat de l'Uzbekistan a uns 80 km al sud de Samarcanda